Miejscowości w USA:
 New Lebanon – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 New Lebanon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia
 New Lebanon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 New Lebanon (ang. New Lebanon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Columbia